

Toponyme
South West ou Southwest, sud-ouest en anglais, peut faire référence à :

Australie 
 South West, une région d'Australie occidentale,
 South West, une des régions du Queensland,
 South West Rocks, une petite ville du nord-est de la Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie,

Angleterre 
 South West, circonscription électorale de Londres.

États-Unis
 Southwest, un des quadrants partageant la ville de Washington DC

Autres
Southwest peut faire référence à :
 Southwest Airlines, une compagnie aérienne américaine à bas coûts,
 Air Southwest, une compagnie aérienne britannique à bas coûts,
 China Southwest, une compagnie aérienne chinoise,
 South by Southwest, un festival de musique se tenant chaque année au mois de mars  à Austin au Texas aux États-Unis,
 Southwest Division (NBA), une division de basketball,

Homonymie de toponyme